Hôtel de la Bourse désigne deux monuments historiques :
 Hôtel de la Bourse à Bordeaux ;
 Hôtel de la Bourse à La Rochelle ;
 Hôtel de la Bourse à Toulouse.